Реболье́до () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Ребольедо, Бернардино де (1597—1676) — испанский военный и дипломатический деятель, поэт, теоретик искусства.
 Ребольедо Вила, Мария Ньевес (Бебе; род. 1978) — испанская певица.
 Ребольедо Пуэльо, Педро (1895—1963) — панамский композитор.
 Ребольедо, Раймундо (род. 1997) — чилийский футболист.

 Пресьядо Ребольедо, Мануэль (1957—2012) — испанский футболист и футбольный тренер.

Двойная фамилия:

См. также 
 
 Ребольедо-де-ла-Торре